Luis Moya kan syfta på:

 Luis Moya, spansk kartläsare (rally)

Geografi

Mexiko 

 Luis Moya, Luis Moya, Zacatecas, 
 Luis Moya kommun, Zacatecas, 
 Luis Moya, Sombrerete, Zacatecas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar